Ducke, um sobrenome alemão:
 (Walter) Adolpho Ducke, também: Adolfo Ducke (1876, Trieste, Áustria  1959, Fortaleza), um coletor de plantas, botânica, entomologista, e etnógrafo austríaco-brasileira
 Roland Ducke (1934, Bensen (Benešov nad Ploučnicí)  2005), um futebolista boêmio-alemão 
 Karl-Heinz Ducke (1941, Langenau ()  2011), teologian cristã e ativista dos direitos civis boêmio-alemão 
 Peter Ducke (º  1941, Bensen ()), um futebolista boêmio-alemão

Veja também 
 Duckea
 Cerocida ducke 
 Dolichognatha ducke 

 Dugge
 Duge
 Duque
 Duke

Sobrenomes da língua alemã